Хасан, Гасан () — арабское имя. Слово имеет и ряд других значений.

Носители имени 
 Хасан ибн Али — внук пророка Мухаммада.
 Хасан II — король Марокко (1961—1999).
 Хасан — эмир Баучи (1903—1907).
 Хасан — султан Кашмира.
 Хасан — султан Мальдив.
 Хасан — халиф Сокото (1931—1938).
 Хасан I — дей Алжира.
 Хасан II — дей Алжира.
 Хасан III — дей Алжира.
 Хасан I — имам Марокко.
 Хасан II — имам Марокко.
 Хасан I — эмир Сицилии.
 Хасан II — эмир Сицилии.
 Хасан I — султан Килвы.
 Хасан II — султан Килвы.
 Хасан III — султан Килвы.
 Хасан IV — султан Килвы.
 Хасан V — султан Килвы.
 Хасан VI — султан Килвы.
 Хасан VII — султан Килвы.
 Хасан Али-хан — падишах Кара-Коюнлу.
 Хасан ад-Дин Маулана — султан Бандена (1552—1570).
 Хасан ал-Махди — зайдидский имам Йемена.
 Хасан ал-Мустансир — эмир Малаги.
 Хасан ибн Марван — эмир Дийарбакра.
 Хасан ибн Аджлан — шериф Мекки.
 Хасан ибн Катада — шериф Мекки.
 Хасан ибн Мухаммад — шериф Мекки.
 Хасан-кулу — хан Хивы.
 Хасан Раббихи — султан Сеннара.
 Хасан-шах — султан Хандеша.
 Хасан Бахман-шах — султан Декана.
 Хасан Дамгани — султан Себзевара.

Носители фамилии 
 Хасан, Абдулкасим Салад (род. 1941) — сомалийский военный и политический деятель.
 Хасан, Аитзаз (1999—2014) — 14-летний ученик старших классов, кавалер ордена за храбрость Пакистана.
 Хасан, Акшара (род. 1991) — индийская актриса и ассистент режиссёра.
 Хасан, Башар (полное имя Башар Хасанович Хасанов; 1901—1938) — советский башкирский писатель, переводчик, редактор.
 Хасан, Борис Иосифович (1948—2021) — психолог и педагог.
 Хасан, Ибрагим (род. 1966) — египетский футболист, тренер.
 Хасан, Иса (сценический псевдоним Иса; род. 1970) — поэт, композитор и бард курдского происхождения.
 Хасан, Нидал (род. 1970) — майор Вооружённых сил США, расстрелявший 5 ноября 2009 года сослуживцев на своем рабочем месте.
 Хасан, Фаик (1914—1992) — иракский живописец и скульптор.
 Хасан, Хусам (род. 1966) — египетский футболист.
  (род. 1989) — египетский футболист.
  (род. 1993) — египетский футболист.
 Хасан, Юнус (род. 1953) — бангладешский шахматист.

Топоним 
 Хасан — озеро в России на юге Приморского края.
 Хасан — посёлок городского типа в Приморском крае России.
 Хасан — станция Дальневосточной железной дороги.

Другое 
 «Хасан» — советский монитор проекта 1190 (1936).
 «Хасан» — учебный корабль (1979). 
 «Хасан» — Аль Масих.

См. также 
 Дед Хасан